Национальный совет по разведке (), сокращённо НСР () — центр среднесрочного и долгосрочного стратегического планирования в разведывательном сообществе США (РС). Был образован в 1979 году.

Функции 
Согласно официальному сайту:
 Координирует усилия РС по подготовке оценок национальной разведки и других документов;
 Оказывает содействие (и подотчётен) Директору Национальной разведки ;
 Служит координационным центром для политиков ;
 Участвует в распределении ресурсов РС в ответ на изменения текущей политики;
 Служит связным звеном общается с экспертами в научных кругах и частном секторе, в интересах РС;

Задачи 
Цель НСР — предоставить политикам наилучшую информацию: без прикрас, непредвзятых и без учёта того, соответствуют ли аналитические суждения текущей политике США.

Одним из наиболее важных аналитических проектов НСР является отчёт Global Trends, подготовляемый для избранного президента США. Отчёт доставляется новому президенту между Днём выборов и Днём инаугурации; в нём оцениваются важнейшие факторы и сценарии глобальных тенденций с приблизительным временным горизонтом в пятнадцать лет. Анализ Global Trends обеспечивает основу для долгосрочной стратегической политики Белого дома и разведывательного сообщества. Последний доклад НСР «Глобальные тренды: парадокс прогресса» был опубликован в январе 2017 года.

Организация 
В НСР есть председатель и заместитель председателя, а также заместитель председателя по оценке, директор по стратегическим планам и связям с общественностью, директор по анализу и производству, специальный советник и сотрудники национальной разведки (NIO), а также заместители по каждой из следующих областей и тем:
 Африка
 Восточная Азия
 Европа
 Латинская Америка
 Ближний Восток
 Южная Азия
 Россия и Евразия
 Экономика и глобальные проблемы
 Наука и технология
 Надёжность разведданных (Intelligence Assurance)
 Военные вопросы
 Транснациональные угрозы
 Предупреждение (о возможных угрозах)
 Оружие массового уничтожения
 Кибер-угрозы

Руководители

Примечания 

 
Спецслужбы США